Роберт Нокс:
 Нокс, Роберт (1989—2008) — британский актёр.
 Нокс, Роберт (1791—1862) — британский хирург и анатом.
 Нокс, Роберт (1641—1720) — английский мореплаватель.